Anthology је двострука компилација македонске групе Леб и сол. Албум садржи 2 компакт-диска (касете) са по 17 песама. Изашао је априла 1995. године у издању дискографске куће Third Ear Music.

О албуму 
Ово је последње издање групе после тога следи пауза до априла 2006. године. Овај албум је такође имало промо издање у Француској под називом -{Mother Teach Us}- (превод на енглески песме Учи ме мајко, карај ме). У опису пише да је група требала да изда албум наредне године, али то се није десило.

Унутрашњи омот красе фотографије из архиве чланова са посветом Горана Стефановског о историји групе.

Листа песама

ЦД 1

ЦД 2

Турнеја 
Компилација је промовисана у Лондону, Паризу, Загребу, Пули и Солуну.

Референце

Спољашње везе 

Компилације 1995.
Албуми групе Леб и сол